The Home Wreckers – film del 1917 diretto da Louis Chaudet
 The Home Wreckers – film del 1925 diretto da Mark Goldaine